ASAT steht als Abkürzung für:

 Antisatellitenwaffe
 Aspartat-Aminotransferase (auch: AST)

Asat steht für:
 Nationale Sozialdemokratische Partei Asat, politische Partei in Kasachstan
 Asat, ein linker Nebenfluss des Aras in Armenien, siehe Azat

Siehe auch:
 Asad
 Assat

Abkürzung